

Pessoas
Mikko Lindström

Localidades
Lindstrom (Minnesota)

Outros
5281 Lindstrom

Desambiguação